Lake Greenwood kann sich beziehen auf:

 Lake Greenwood (South Carolina), ein See im US-Bundesstaat South Carolina
 Greenwood Lake, ein See zwischen den US-Bundesstaaten New Jersey und New York